Појам Родни може да се односи на:

 Родни (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Џорџ Родни, британски адмирал
 ХМС Родни